Bosna i Hercegovina
 Jablanica, grad i općina u Bosni i Hercegovini
 Jablanica (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Jablanica (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare
 Jablanica (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj
 Jablanica (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj
 Jablanica (Trnovo RS, BiH), naselje u općini Trnovo, RS
 Jablanica (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad
 Jablanica (pritoka Save), rijeka u BiH, desna pritoka Save (kod Bosanske Gradiške)

Bugarska
 Jablanica, grad u Bugarskoj
 Jablanica, naselje u općini Svoge
 Jablanica, rijeka u Bugarskoj

Crna Gora
 Jablanica (Rožaje, Crna Gora), naselje u općini Rožaje

Makedonija
 Jablanica (planina u Makedoniji)

Slovenija
 Jablanica (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica
 Jablanica (Sevnica, Slovenija), naselje u općini Sevnica
 Spodnja Jablanica, naselje u općini Šmartno pri Litiji
 Zgornja Jablanica, naselje u općini Šmartno pri Litiji

Srbija:
 Jablanica (pritoka Južne Morave), rijeka u Srbiji, pritoka Južne Morave
 Jablanica (pritoka Kolubare), rijeka u Srbiji, pritoka Kolubare